Лодыгино — название населённых пунктов в России:

Архангельская область 
 Лодыгино — деревня в Каргопольском районе.

Вологодская область 
 Лодыгино — деревня в Тотемском районе.

Ивановская область 
 Лодыгино — деревня в Кинешемском районе.
 Лодыгино — деревня в Палехском районе.
 Лодыгино — деревня в Приволжском районе.
 Лодыгино — деревня в Пучежском районе.

Костромская область 
 Лодыгино — деревня в Галичском районе.
 Лодыгино — деревня в Макарьевском районе.
 Лодыгино — деревня в Островском районе.

Ярославская область 
 Лодыгино — деревня в Борисоглебском районе.
 Лодыгино — деревня в Мышкинском районе.

См. также 
 Ладыгино
 Лодыгин